Sanconesi – abitanti di San Cono (Italia)
Sanconesi – abitanti di San Cono (Rometta)